

Wydarzenia 

 Afryka
 wyprawa Cezara do Afryki
 Azja
 Bitwa pod Zelą. Juliusz Cezar pokonał Farnacesa, króla Pontu (sojusznika Pompejusza). Po tej bitwie Julisz Cezar wypowiedział w senacie rzymskim słynne veni, vidi, vici.
 Europa
 powrót Cezara do Italii

Urodzili się 
 23 czerwca – Cezarion, syn Juliusza Cezara i Kleopatry